Okręty US Navy o nazwie USS "Independence":
 Pierwszy "Independence" był 10-działowym slupem kupionym w 1775 i zniszczonym w 1778.
 Drugi "Independence" był 12-działowym brygiem zakupionym w 1777 i sprzedanym w 1779.
 Trzeci "Independence" był pierwszym amerykańskim okrętem liniowym. Był wyposażony w 74 działa, ale później przerobiono go na 54-działową fregatę. Po roku 1857 był używany jako okręt koszarowy do 1912.
 Czwarty "Independence" (CVL-22) był lekkim lotniskowcem, który walczył w czasie II wojny światowej.
 Piąty "Independence" (CV-62) był lotniskowcem, który był w służbie w latach 1959-1998.
 Szósty "Independence" (LCS-2) należy do klasy Littoral Combat Ship i znajduje się obecnie w budowie (został już zwodowany).

Independence